

Sigle 
 Kinetic Energy  – energia cinetica

Codici 
 KE – codice vettore IATA di Korean Air
 KE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Kenya
 KE – codice ISO 3166-2:CD di Kasai-Oriental (Repubblica Democratica del Congo)
 KE – codice ISO 3166-2:GN di Kérouané (Guinea)
 KE – codice ISO 3166-2:HU di Komárom-Esztergom (Ungheria)
 KE – codice ISO 3166-2:IE della contea di Kildare (Repubblica d'Irlanda)

Informatica 
 .ke  – dominio di primo livello del Kenya

Persone 
Ké (...) – cantante e modello statunitense
Ke Seung-Woon (1943) – ex calciatore nordcoreano
Ke Zhao (1910-2002) – matematico cinese

Altro 
 Ke – kana giapponese
 Ke – unità di misura cinese del tempo
 KE – targa automobilistica di Kempten (Germania)
 KE – targa automobilistica di Cefalonia (Grecia)
 KE – targa automobilistica del distretto di Košice (Slovacchia)